

Musica 
 Catch – forma musicale
 Catch – singolo dei The Cure del 1987
 Catch – singolo dei Kosheen del 2000
 Catch! – album di Shion Tsuji del 2010
 Catch/Muteking – singolo de I Condors del 2011

Sport 
 Catch wrestling – stile di lotta popolare